Quadrio – famiglia di Como
 Alberto Quadrio Curzio – (1937), economista italiano
 Francesco Saverio Quadrio – (1695-1756) presbitero, storico e scrittore italiano
 Gerolamo Quadrio – (... – 1679), architetto svizzero-italiano
 Giovanni Battista Quadrio – (28 gennaio 1659-10 agosto 1722), architetto italiano
 Maurizio Quadrio – (1800-1876), patriota italiano
 Stefano Quadrio – (1376-1438), antenato di Maurizio Quadrio e condottiero di parte ghibellina

Altri progetti